Gabriel Esteban Caballero Schiker, mais conhecido como Gabriel Caballero (Rosário, 5 de fevereiro de 1971), é um treinador e ex-futebolista mexicano, nascido na Argentina que atuava como meia-atacante. Atualmente, dirige o Pachuca.

Carreira 
Depois de iniciar sua carreira, e passar por clubes de Argentina, e Chile, ganha fama no México, onde foi artilheiro, e se naturalizou, disputando a Copa do Mundo de 2002, pela Seleção Mexicana de Futebol.

Naturais de Rosário (Argentina)
Futebolistas do México
Treinadores de futebol do México
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do Club de Deportes Antofagasta
Futebolistas do Club Santos Laguna
Futebolistas do Club Atlas
Futebolistas do Puebla Fútbol Club
Futebolistas do Pachuca Club de Fútbol
Treinadores do Club de Fútbol Pachuca